Alhambra har flere betydninger:

 Alhambra – spansk slot
 Alhambra (Frederiksberg) – var et forlystelsesetablissement på Frederiksberg, åbnet i 1857
 Alhambra (Kolding) – var et forlystelsesetablissement i Kolding, åbnet i 1882
 Alhambra (cyklistpavillon) – cyklistpavillonen Alhambra var et forlystelsesetablissement på Amager
 SEAT Alhambra – en bilmodel fra SEAT
 Alhambra - Museet for humor og satire – tidligere revymuseum, nu fusioneret med Storm P. Museet til STORM